Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (1997/1998) była 6. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Partizan Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Obilić Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Saša Marković, który w barwach klubów Železnik Belgrad i Crvena zvezda Belgrad strzelił 27 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 Čukarički Belgrad - Radnički 1923 Kragujevac 1 - 0; 0 - 1, k. 4 - 5

Zespół Čukarički Belgrad spadł z I ligi, natomiast drużyna Radnički 1923 Kragujevac do niej awansowała.

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze